Список самых высоких зданий в Алма-Ате — список самых высоких зданий в городе Алма-Ата (Казахстан).

Список 
Список завершённых построек выше 25 метров, включая шпили и архитектурные детали.

Смотровые и телебашни Алма-Аты

Хронология самых высоких зданий Алма-Аты

См. также 

 Список самых высоких зданий в Астане
 Список самых высоких зданий Казахстана

Примечания 

Здания и сооружения Алма-Аты
Небоскрёбы по городам
Списки самых высоких зданий по городам